Diana Island ist der Name folgender Inseln:
 Diana Island (Antarktika), Insel im Palmer-Archipel
 Diana Island (Kanada), in der Region Qikiqtaaluk, Nunavut